Carlos Barbosa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carlos Barbosa (ort), Rio Grande do Sul, 
 Carlos Barbosa (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar